

Patronyme 

 Charles Schweinfurth (1890-1970), botaniste américain et collecteur au Pérou, qui se distingua par ses études sur les orchidées. « C.Schweinf. » est l'abréviation botanique standard
 Georg August Schweinfurth (1836-1925), botaniste et ethnologue allemand de la Baltique, collecteur en Afrique et dans le désert d'Arabie. « Schweinf. » est l'abréviation botanique standard.
 Philipp Schweinfurth (1887–1954), historien de l'art et professeur d'université allemand
 Albert Cicero Schweinfurth (1864–1900), architecte américain
 Charles F. Schweinfurth (1856–1919), architecte américain
 Ernst Schweinfurth (1818–1877), peintre allemand

Toponyme 
 Schweinfurth, quartier de la ville allemande de Gröditz en Saxe.